Dragon Gang — дебютний студійний альбом хіп-хоп гурту The Regime, виданий 19 березня (2 квітня — делюкс-видання) 2013 р. лейблами RBC Records та Smoke-A-Lot Records.

Виконавчий продюсер: Yukmouth. Виконавчі співпродюсери: Ampichino, Лі Мейджорс і Дрю Даун. На «Go Nuts (Remix 2)» «Keys 2 the City» й «Charles Bronson (Plies Diss)» існують відеокліпи.

Список пісень

Посилання 

Дебютні альбоми 2013
Хіп-хоп альбоми